Grégory Christ (Beauvais, 1982. október 4. –) francia labdarúgó, 2014 óta a belga negyedosztályú Jeunesse Tamines középpályása. Egyenletes teljesítményre képes a jobb és a bal oldalon is.

Jegyzetek

További információk 
 Grégory Christ lequipe.fr 

Francia labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Racing Paris labdarúgói
Az RSC Charleroi labdarúgói
Az MSV Duisburg labdarúgói
Az Újpest FC labdarúgói
A K Sint-Truidense VV labdarúgói
1982-ben született személyek
Élő személyek
A Beauvais labdarúgói